Jan Breman ist der Name folgender Personen:

* Jan Breman (Diplomat) (1926–2020), niederländischer Diplomat und Schriftsteller
 Jan Breman (Soziologe) (* 1936), niederländischer Soziologe